GAV est un sigle pouvant signifier :
 Garde à vue, en droit français, mesure qui permet à un officier de police judiciaire de garder, pendant un délai fixé par la loi, toute personne pour les besoins d'une enquête, sans avoir à justifier de charges particulières contre elle ;
 Gendarme adjoint volontaire, un grade militaire de la gendarmerie nationale ;
 Garantie des accidents de la vie, en assurance ;
 Grup d'Accio Valencianista, un groupe anticatalaniste de la Communauté valencienne ;
 Grazer Autorinnen Autorenversammlung, une association d'écrivains en Autriche.

GAV est un code pouvant signifier :
 .

Code IATA des aéroports